Sundblom est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Haddon Sundblom (1899-1976), illustrateur américain
 (1865-1945), éditeur et homme politique finlandais 
Torsten Sundblom (né en 1951), homme politique ålandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois